Выступление Болгарии на конкурсе песни Евровидение 2007, которое прошло в Финляндии стало 3м участием на Евровидении для этой страны. Страну представляла Элица Тодорова и Стоян Янкулов с песней Water (Вода).

Выступление 
Текст песни повествует о девушке Митре, которая набирала воду в кувшин у ручья. Выступление было представлено в национальном ключе, с использованием барабанов и других атрибутов болгарской культуры. Болгария выступила первой в полуфинале, и под номером 21 в финале.

Национальный отбор 
Национальный финал под названием Pesen Na Evrovizija прошёл в два этапа: полуфинал 3 февраля и финал 24 февраля.

Голосование 
В финале Болгарии 12 баллов дала .

См. также 
 Болгария на «Евровидении»

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Страны на «Евровидении-2007»